Питишевское сельское поселение — сельское поселение Аликовского района Чувашии .

Административный центр — деревня Питишево.

География 
По землям поселения течёт река Сорма, полноводная весной.

История 
Первые упоминания о селе Устье относятся к ХVІІ веку. Церковь Смоленской Божьей Матери построена из кирпича вместо сгоревшего деревянного здания церкви в 1831 году.

Население

Состав сельского поселения

Связь и средства массовой информации 
 Связь: ОАО «Волгателеком», Би Лайн, МТС, Мегафон. Развит интернет ADSL технологии.
 Газеты и журналы: Аликовская районная газета «Пурнăç çулĕпе» — «По жизненному пути» Языки публикаций: чувашский, русский.
 Телевидение: Население использует эфирное и спутниковое телевидение, за отсутствием кабельного телевидения. Эфирное телевидение позволяет принимать национальный канал на чувашском и русском языках.
 Радио: Радио Чувашии, Национальное радио Чувашии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Аликовского района 

Сельские поселения Чувашии
Муниципальные образования Аликовского района